Guaíra – miejscowość i gmina w stanie Paraná
 Guaíra – miejscowość i gmina w stanie São Paulo
 Guairá – wodospad na rzece Parana